Ölsta kan syfta på:

 Ölsta, Ekerö kommun – en tätort i Ekerö kommun
 Ölsta, Enköpings kommun – en by i Enköpings kommun
 Ölsta, Sigtuna kommun – en småort i Sigtuna kommun